Жари може да се одниси на:
 Жари (Пољска) , град у Пољској
 Жари (Црна Гора), насеље у Црној Гори
 Алфред Жари,